Skok wzwyż mężczyzn podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 20 (kwalifikacje) i 21 października 1964 (finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwycięzcą został Walerij Brumel ze Związku Radzieckiego, srebrny medalista poprzednich igrzysk olimpijskich w Rzymie, który w finale ustanowił nowy rekord olimpijski wynikiem 2,18 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 2,06 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Skok wzwyż mężczyzn